Квалификациите за Европейско първенство по футбол през 2020 г. са серия от мачове за определяне на 24-те участници във финалния турнир на Евро 2020. Те се провеждат от 21 март 2019 г. до юни 2020 г. на 2 етапа: групи и плейофи.

Турнирът по групи се провежда от 21 март до 19 ноември 2019 г. и класира 20 отбора – първите два от всяка от 10-те групи.

Плейофите се играят през юни 2020 г. Те са свързани с Лигата на нациите на УЕФА 2018 – 19. В тях участват по 4 отбора от всяка от 4-те европейски лиги. Те се разпределят по двойки и чрез директно елиминиране излъчват победител от плейофа на лигата. Така се определят останалите 4 участника във финалния турнир на Евро 2021, който за пръв път ще се проведе в 12 града от 12 страни. Затова за първи път от 1976 г. никой отбор не получава автоматично право да участва във финалния турнир на Европейското първенство като страна домакин.

Отбори 
Всичките 55 отбора в УЕФА получават право на участие в квалификациите за финалния турнир на Евро 2020.

Отборите са разпределени в 6 урни според общата турнирна таблица от груповия етап на Лигата на нациите на УЕФА 2018. Четирите отбора от финалния етап на Лигата на нациите 2018/2019 са разположени в отделна урна и поставени в групи с по 5 отбора.

Формат на турнира 
Автоматично класиране на страната-домакин не е предвидено – всичките 55 национални отбора на УЕФА, включително 12-те национални отбора, в чиито държави ще се играят мачовете от финалния турнир, трябва да участват в квалификационния турнир, за да определят 24 места за финалния турнир. Тъй като градовете домакини са определени от УЕФА през септември 2014 г., преди квалификациите за Евро 2021, има вероятност не всички национални отбори от градовете-домакини да се класират за финалния турнир.

Групов етап 
От създаването на Лигата на нациите на УЕФА от 2018 г. турнирът Лига на нациите на УЕФА от 2018-19-19 г. е свързана с квалификация за Евро 2021, което дава на отборите още един шанс да се класират за УЕФА Евро 2021.

Основният квалификационен процес започна през март 2019 г., а не веднага през септември 2018 г. след Световното първенство по футбол през 2018 г. и приключва през ноември 2019 г. Форматът е основно същият, въпреки че само 20 от 24 места за финалния турнир се определят в основния процес на подбора и остават 4 места, които допълнително ще се определят. След приемането на Косово в УЕФА през май 2016 г. е обявено, че 55 членове ще бъдат разделени в 10 квалификационни групи след завършването на груповия етап на Лигата на нациите на УЕФА (пет групи от пет отбора и пет групи от шест отбора, като за четиримата финалисти в Лигата на нациите на УЕФА се гарантира място в групи от пет отбора). Първите 2 отбора от всяка група се класират за Евро 2021. Квалификационните срещи се провеждат в прозорци на националните първенства, състоящи се от два мача през март, юни, септември, октомври и ноември 2019 г.

Критерии 
Ако два или повече отбора имат еднакъв брой точки в груповите срещи, тогава се прилагат следните критерии:

 Най-много точки в мачовете между тези отбори;
 Най-голямата голова разлика в мачовете между тези отбори;
 Най-много голове в мачовете между тези отбори;
 Най-голям брой голове в мачовете между тези отбори;
 Ако след прилагане на критериите от 1 до 4 има отбори, чиито места не могат да бъдат еднозначно определени, критерии 1 – 4 отново се прилагат към мачовете на тези отбори, за да се определи тяхното крайно място. Ако тази процедура не доведе до решение, се прилагат критерии 6 – 10;
 Най-голямата голова разлика във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой голове във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой голове на чужд терен (като гост) във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой победи във всички мачове от груповата фаза;
 Най-голям брой победи като гост във всички мачове от груповата фаза;
 Класацията на УЕФА за феърплей (1 точка за един жълт картон, 3 точки за червен картон в резултат на два жълти картона, 3 точки за директен червен картон, 4 точки за жълт картон, последван от директен червен картон);
 Класиране на отборите в Таблицата на коефициентите на УЕФА.

Етап на плейофите 
В плейофите, които се провеждат през юни 2020 г., участват 16 отбора, на които се дава втори шанс за класиране за Евро 2021. Те се избират според представянето им в Лигата на нациите на УЕФА. Разделят се в четири клона, всеки от които съдържа 4 отбора и излъчва по един от тях за финалния турнир чрез групиране по двойки и директна елиминация.

Общото класиране на всички отбори в Лигата на нациите 2018/19 е разделено на 4 части от горе надолу: лиги А, B, C и D. Всяка лига има свой собствен клон (игрови път), ако поне четири отбора от тази лига не са преминали основната квалификация за Евро 2021. Победителите в групите от Лигата на нациите автоматично получават правото за игровия път на своята лига. Ако победителите в групите вече са се класирали в класическата групова фаза, те се заменят от следващите най-добри отбори от същата лига. Ако обаче няма достатъчно отбори в една и съща лига, победителите в групата ще бъдат заменени от следващия най-добър отбор в общото класиране (от следващата низходяща лига). Този процес гарантира, че победителите в групите няма да могат да се срещнат с отбори от по-висока лига.

Низходящият процес от Лига А до Лига D се използва за избор на 16-те отбора и за формиране на четирите клона за плейофите. Клонът е формиран от четири отбора от една и съща лига. Ако има повече от четири отбора, които се класират за плейофите в дадена лига, се провежда жребий, за да се определи кои отбори ще участват в плейофите в тази лига и кои в други лиги, от които са класирани по-малко от 4 отбора за плейофите. Жребият за определяне на тези участници в плейофите е на 22 ноември 2019 г.

Във всеки клон на плейофите се играят по два полуфинала и един финал. За полуфиналите първият класиран отбор по рейтинг е домакин на четвъртия, а вторият е домакин на третия класиран отбор. Домакинът на финала се решава чрез теглене на жребий между победителите в полуфиналите. Четиримата победители във финалите на плейофите се присъединяват към 20-те отбора, които вече са се класирали за Евро 2021.

Определяне местата на отборите 
За да се определи общото класиране, резултатите от мачовете с отбор, който заема шесто място в групата, не се вземат предвид и позициите се определят по следните критерии:

 Място в групата;
 Най-много точки;
 Голова разлика;
 Най-много отбелязани голове;
 Най-много отбелязани голове на чужд терен (като гост);
 Най-голям брой победи;
 Най-голям брой победи на чужд терен (като гост);
 Класацията на УЕФА за феърплей (1 точка за един жълт картон, 3 точки за червен картон в резултат на два жълти картона, 3 точки за директен червен картон, 4 точки за жълт картон, последван от директен червен картон);
 Класиране на отборите в Таблицата на коефициентите на УЕФА.

Разписание 
По-долу е даден график за квалификациите за Евро 2021.

Жребий 
Жребият за груповата фаза на квалификационния турнир за Евро 2021 се провежда на 2 декември 2018 г. в Конгресния център в Дъблин, Ирландия. Подреждането на отборите за жребия е на базата на цялостното класиране в Лигата на нациите на УЕФА за 2018 – 2019 г. В допълнение към условието, че четирима финалисти в Лигата на нациите на УЕФА са гарантирани да бъдат в групи от пет отбора (така че да имат прозорци в плейофите на Лигата на нациите), по време на процедурата за теглене има още следните ограничения:
 Футболните асоциации на държавите с градове-домакини на мачовете от финалния турнир (Азербайджан, Англия, Унгария, Германия, Дания, Испания, Италия, Ирландия, Холандия, Румъния, Русия, Шотландия) са разпределени в групите, така че в една група да няма повече от два от изброените отбори.
 По политически причини отборите на следните държави не могат да попаднат в една група: Гибралтар и Испания, Косово и Босна и Херцеговина, Косово и Сърбия. Същото ограничение важи за Армения и Азербайджан, Русия и Украйна, но те вече са в една и съща урна и съответно не могат да попаднат в една и съща група.
 Беларус, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Русия, Украйна, Фарьорските острови, Финландия, Естония са определени като страни с висок или среден риск от тежки климатични условия. Затова повече от два отбора от тези страни не могат да влязат в една група. В същото време Фарьорските острови, Финландия и Исландия са определени за местата с най-голяма вероятност от неблагоприятни метеорологични условия и за тях има още ограничения за календара: те не могат да играят на своя терен през март и ноември, а графикът за другите отбори е съставен така че, по възможност да играят възможно най-малко домакински мачове през март и ноември.
 За да се балансират разстоянията, изминати от отборите за мачовете един с друг, в една група може да попадне не повече от една двойка отбори от тези страни (футболни асоциации), за които съществува голямо разстояние за придвижване в сравнение с други страни: за Азербайджан – пътувания до Португалия и Исландия (също до Гибралтар, но тя вече е в същата урна с Азербайджан); за Исландия – до Армения, Кипър, Грузия и Израел; за Казахстан – до Андора, Англия, Франция, Исландия, Малта, Северна Ирландия, Португалия, Ирландия, Шотландия, Испания и Уелс (също Фарьорските острови и Гибралтар, но те вече са в една и съща урна с Казахстан).

Групи 
Мачовете се играят от 21 март до 19 ноември 2019 г.

Легенда:

 К – класира се директно за финалния турнир Евро 2021
 
 Г – ако не се класира директно, гарантирано участва в плейофите
 Д – може да се класира само директно, но не може да участва в плейофите
 П – твърдо участва в плейофите и не може да се класира директно
 М – може да се класира за плейофите
 О – отпада от участие

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E 

Информацията е актуална към 16 ноември 2019 г.

Група F 

Забележка: Фарьорски острови е пред Малта по резултатите от директните двубои 1:0 и 1:2 – повече отбелязани голове на чужд терен (Фарьорски острови – 1, Малта – 0).

Група G 

Забележка: Северна Македония е пред Словения по резултатите от директните двубои 1:1 + 2:1 = 3:2.

Група H

Група I 

Забележка: Кипър е пред Казахстан по резултатите от директните двубои 1:1 + 2:1 = 3:2.

Група J

Плейофи 
Отборите, които не се класират за финалния турнир чрез груповата фаза, имат възможност да се класират чрез плейофите. За всяка лига (дивизия) в Лигата на нациите на УЕФА е определено по едно от четирите останали места за Евро 2021. Четири отбора от всяка лига, които все още не са се класирали за финалите на Европейското първенство, се състезават в плейофите на своята лига, които се играят през юни 2020 г. Местата за плейофи първо се разпределят за всеки победител в група от турнира на Лигата на нациите, а ако отборът вече се е класирал за финалите на Европейското първенство, тогава мястото му отива при следващия най-добър отбор в лигата. Ако и всички следващи отбори от дивизията (лигата) са се класирали и в този случай четворката отбори за плейофите е недовършена, свободните места получават най-добрите отбори от лигата (или лигите) от по-долен клас, от тези, които не са се класирали за Европейското първенство и не са получили (според правилата по-горе) места в плейофите на собствената си лига.

В случая почти всички отбори от лига А се класират и за плейоф остава само Исландия. Непълната четворка отбори за плейофите на лига А се попълва с 3 отбора от лига С, тъй като всички от лига В или се класират или формират плейофите на своята лига. Но четворката на лига С също е непълна, поради класирането на Финландия. Така четирите необходими отбора за плейофите се избират от следващите: България, Израел, Унгария и Румъния, подредени по ранг. Чрез жребий на 22 ноември се определя един от тях за лига С и това е Израел, а другите три остават за лига А под номера: 2. България, 3. Унгария и 4. Румъния.

Плейофите са в по един мач. Домакин за полуфиналните плейофи е отборът с по-добро класиране в лигите, а за финалните се определя чрез жребий.

Лига A 

Краен победител от лига А:

Лига B 

Краен победител от лига В:

Лига C 

Краен победител от лига C:

Лига D 

Краен победител от лига D:

Източници 

Европейско първенство по футбол 2021